Martin Castañeda Jimenez (nacido, el 29 de enero de 1968 en Ciudad de, Guadalajara) es una personalidad del medio popular internacional. Es conocido por sus actuaciones en peliculas que representan la problematica que se vive dia a dia en la actualidad tocando temas muy crudos como lo es el contrabando, la pasion, intriga y la violencia, a incursionado en diversos generos como el terror, romance y denuncia, pero han sido los personajes interpretados en el genero de narco peliculas los que le han dado gran notariedad

Reseña biográfica 
Nació en la ciudad de Guadalajara Jalisco, Mexico  

A la edad de 29 años debutó como actor y productor de la película, Una Tumba Abandonada  El público aceptó con mucho éxito dicha producción en los Estados Unidos y en Mexico en esa película debutó al lado de famosas actrices como fue el caso de Patricia Rivera y Ana Luisa Peluffo con quienes forjó una gran amistad  en el cine, siempre fue muy selectivo con los personajes que le ofrecían aceptando solamente personajes estelares o coestelares.

Distinciones 

 Mención (premio, año)
 Otra mención (premio, año)
 ...

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Sitio web oficial.